Tuff peut désigner :
Tony Tuff (né en 1955), chanteur de reggae jamaïcain ;
Stein Henrik Tuff (né en 1974), un sauteur à ski norvégien.

Voir aussi 
 Tuf

Homonymie de patronyme